Lanzo ist Namensbestandteil der italienischen Gemeinden:

Lanzo d’Intelvi, Provinz Como, Lombardei
Lanzo Torinese, Provinz Turin, Piemont
Monastero di Lanzo, Provinz Turin, Piemont

Lanzo bezeichnet zudem
 Stura di Lanzo, einen Fluss in der italienischen Region Piemont.
 Lanzo (Fluss), einen Zufluss des Ombrone in der italienischen Provinz Grosseto.